Борис Николаевич Барабанов (род. ) — советский хоккеист, российский тренер.

Карьера 
Играть в хоккей Борис начал Новосибирске. Первым тренером был Михаил Исаков, тренировавший «Буревестник». В 17 лет стал играть в составе «Сибири». Привлекался в молодёжную сборную СССР, в составе которой становился чемпионом мира (1975).

Основную часть карьеры провёл в «Сибири», исполняя обязанности капитана команды. Ездил на пробы в «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Рига), но не смог закрепиться в этих командах.

Всего в высшем дивизионе за 4 сезона провёл 89 игр, набрав 22+17 очков. Но большая часть карьеры прошла в первой лиге, где за 12 сезонов Борис вышел на лёд 595 раз, 342 раза поразив ворота противника и отдав 214 результативных передачи. Это позволило Борису занять третью строчку в списке бомбардиров клуба.

В 1986 году перешёл в команду второй лиги — «Машиностроитель» из Новосибирска, где за 2 сезона забил 42 шайбы.

Заканчивал игровую карьеру в Польше.

Именной свитер Бориса Барабанова с номером 9 поднят под своды ЛДС «Сибирь».

Ссылки 
 

Игроки ХК «Сибирь»
Хоккеисты СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Сибирь»